Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek III ligi w grupie VII oraz Pucharu Polski od II rundy.

III poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia kolejny sezon z rzędu przystąpiła do rozgrywek bez większych wzmocnień kadrowych, klub opuścili min. Dariusz Bayer, Gierejkiewicz, Matys. Zespół rywalizował w grupie makroregionalnej głównie z drużynami z Warszawy, ale także z silną ekipą Hetmana Białystok, w którego szeregach znalazło się wielu byłych Jagiellończyków. Pierwsza runda w wykonaniu „żółto-czerwonych” była dobra, drużyna zdobyła mistrza jesieni. W drugiej rundzie zespół spisywał się już gorzej, w rezultacie klub zajął 6 miejsce.

Puchar Polski
Jagiellonia w II rundzie pokonała w karnych (na wyjeździe) KP Wasilków 0:3, w następnej rundzie uległa (na wyjeździe) Bug Wyszków 4:1.

Końcowa Tabela III Ligi - gr. VII

Skład, transfery

Mecze

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie